VLG.FILM (или ВИ.ЭЛ.ДЖИ.ФИЛМ, или ООО «Вольгафильм», или Кинопрокатная компания Вольга) — российская независимая теле- и кинодистрибьюторская компания. За свою историю компания выступила дистрибьютором лент таких мировых студий как Miramax, StudioCanal, STX Entertainment, A24, Lionsgate, Focus Features International, EuropaCorp, Pathe International, Kinology, Affinity International, Exclusive Media Group, TF1 и т.д. В дополнение к выпуску фильмов в кинотеатральный прокат и на ТВ, VLG.FILM - ведущий независимый дистрибьютор контента для онлайн-кинотеатров.

История 
VLG.FILM была основана 24 июля 2008 года. К настоящему моменту компания выпустила в российский прокат более 500 лент. Среди них — франшизы «Голодные игры», «После» и «Приключения Паддингтона», картины Гая Ричи «Джентльмены» и «Гнев человеческий», анимационные фильмы «Королевский корги», «Балерина» и др. 

Компания выпускает в прокат как мейнстримные хиты, среди которых «Пассажир» и «Власть», так и авторские фильмы, в том числе картины Педро Альмодовара и Вуди Аллена, Пола Томаса Андерсона и Ари Астера, Гаспара Ноэ и Луки Гуаданьино, Маттео Гарроне и Даррена Аронофски.

Примечания 

Кинодистрибьюторы России